Das Herreneinzel der Australian Open 2018 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Roger Federer, der das Turnier erneut gewann. Im Endspiel besiegte er Marin Čilić in fünf Sätzen. Federer gewann nach 2004, 2006, 2007, 2010 und 2017 das Turnier zum insgesamt sechsten Mal und wurde somit zum ersten männlichen Spieler der 20 Grand-Slam-Turniere gewann.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Australian Open fand für die Herren vom 10. bis 13. Januar 2018 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers. Dazu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptbewerb:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Offizieller Draw
 

Herreneinzel
2018